Chelsea Staub, attrice statunitense
 Florian Staub, schermidore svizzero
 Patrick Staub, sciatore alpino svizzero

Altri progetti